Pinar del Río (provincie), een provincie van Cuba
Pinar del Río (stad), de hoofdstad van de provincie